Lariboisière bezeichnet:

 Hôpital Lariboisière, ein Krankenhaus in Paris

Lariboisière ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Charles Honoré de Lariboisière (Honoré-Charles Baston de La Riboisière; 1788–1868)
 Ferdinand Baston de La Riboisière oder Lariboisière (1790–1812), französischer Kavallerieoffizier
 Jean Ambroise Baston de Lariboisière (Jean Ambroise Baston, comte de Lariboisière; 1759–1812), französischer Artilleriegeneral